Unter Wanderkönig versteht man

eine traditionelle Form der Herrschaftsausübung eines Königs, siehe Reisekönigtum
einen im Mittelspiel über das Brett wandernden König im Schach, siehe Wanderkönig (Schach)